Der Kunst Raum Riehen ist das kommunale Ausstellungsgebäude der Schweizer Gemeinde Riehen und ihrer Kunstkommission, die seit 1972 Kunstausstellungen ausrichtet.

Die im Kunst Raum Riehen seit 1998 stattfindenden Präsentationen sind dem zeitgenössischen Kunstschaffen der Region Basel gewidmet. Die Kommission für Bildende Kunst der Gemeinde Riehen trägt die kuratorische Verantwortung für das Programm des Kunst Raum Riehen. Administrativ wird sie von der Gemeindeverwaltung unterstützt. Im Rahmen der Ausstellungstätigkeiten bietet der Kunst Raum Riehen ein breites Vermittlungsangebot an, welches besonderen Wert auf Angebote für Kinder und Jugendliche legt. 

Der Kunst Raum Riehen ist im umgebauten ehemalige «Dreisässenhaus» des «Berowerguts» eingerichtet. Zusammen mit den Ateliers des internationalen Künstleraustauschprogramms iaab (2014 weggezogen) in den Remisen des ehemaligen Landsitzes und der nahegelegenen Fondation Beyeler bildet er einen Kunstkomplex im Kleinen.

Siehe auch 
 Museen in Basel

Weblinks 
 Kunst Raum Riehen
 Ausstellungen der Gemeinde Riehen seit 1972
 Stefan Hess: Kunst Raum Riehen. In: Gemeinde Lexikon Riehen

Kunstmuseum (zeitgenössisch)
Kunstmuseum in der Schweiz
Museum im Kanton Basel-Stadt
Organisation (Riehen)
Kultur (Riehen)